Schäfbach ist ein Gewässername:

 Schäfbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler in Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schäfbach (Reisbach), linker Zufluss des Reisbachs zwischen Oberer und Unterer Reismühle, Stadt Harburg, Landkreis Donau-Ries, Bayern, der in die Wörnitz mündet

Siehe auch:

 Schafbach
 Schäferbach